Calamin désigne :
 Calamin, localité de la commune suisse de Bourg-en-Lavaux ;
 Calamin, appellation viticole AOC du canton de Vaud.